Сан-Бартоломеу-дель-Грау () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 34,4 км². Население — 967 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Página web del Telecentro de Sant Bartomeu del Grau

Муниципалитеты Барселоны